

Cinema 
 Madness - Gli occhi della luna – film diretto da Cesare Rau del 1971
 Vacanze per un massacro - Madness – film di Fernando Di Leo del 1980

Fumetti 
 Madness – manga di Kairi Shimotsuki

Musica 
 Madness – gruppo musicale britannico
 Madness – brano di Elton John, dell'album A Single Man (1978)
Madness –   brano di Killing Joke (1981
 Madness – album del gruppo musicale omonimo del 1983
 Madness – album di Tony MacAlpine del 1993
 Madness – singolo dei The Rasmus del 2001
 Madness – singolo dei Muse del 2012
 Madness – album di Guy Sebastian del 2014
 Madness – singolo degli Sleeping with Sirens del 2015
 Madness – album degli All That Remains del 2017

Pagine correlate 
The Madness